La Moraleja (wijk) - wijk in Madrid
 La Moraleja (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk